Dyer Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

* Dyer Township (Crawford County, Arkansas)
 Dyer Township (Saline County, Arkansas)